Matrei může být:

 Matrei am Brenner – obec v rakouské spolkové zemi Tyrolsko, v okrese Innsbruck-venkov
 Matrei in Osttirol – obec v rakouské spolkové zemi Tyrolsko, v okrese Lienz